A 2011-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: DFL-Supercup) 2011. július 23-án került megrendezésre a gelsenkircheni Veltins-Arenában. A mérkőzést a 2011-es bajnok Borussia Dortmund és kupagyőztes Schalke 04 játszotta.

Mérkőzés

Lásd még 
 DFL-Supercup
 2010–2011-es német kupa
 2010–2011-es Bundesliga

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Schalke lenyomta a Bundesliga bajnokát – 2011. július 23., sporthíradó

Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa